62-й чемпіонат України із шахів серед жінок, що проходив з 2 по 11 травня 2002 року в м. Алушта. Змагання проводилися за швейцарською системою у 9 турів за участі 37 шахісток. Чемпіонкою України вперше стала представниця АР Крим Тетяна Василевич.

Учасниці 
Із числа п'яти найсильніших шахісток України, які входили в топ-50 світового рейтингу у квітні 2002 року, участь у чемпіонаті України 2002 року брали троє шахісток, зокрема Тетяна Василевич, Анна Затонських та Ольга Александрова (див. таблицю нижче). У чемпіонаті взяли участь 37 учасниць, які представляли 17 регіонів України.

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Чемпіонат України з шахів 2002 (чоловіки)

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат на сайті 365Chess.com

Шахові турніри 2002
Спортивні змагання в Алушті
2002 в українському спорті
Травень 2002